SME — аббревиатура. Может означать:

 Малые и средние предприятия (SMEs)
 Cоциалистическая рыночная экономика ()
 Solar Mesosphere Explorer
 Sony Music Entertainment
 Sun Microelectronics, подразделение Sun Microsystems
 SME (газета) — словацкая газета.
 Società Meridionale di Elettricità — итальянская компания, известная по делу о коррупции при приватизации в 1980-х годах.